GMF steht als Abkürzung für:

 Garantie mutuelle des fonctionnaires, französisches Versicherungsunternehmen
 German Marshall Fund, US-amerikanische Stiftung
 Gesamtverband Moderne Fremdsprachen
 GMF Gesellschaft für Entwicklung und Management von Freizeitsystemen, deutscher Freizeitbadbetreiber
 Grand Mother’s Funck, schweizerische Funkband
 Graphical Modeling Framework, Framework für die Entwicklungsumgebung von Eclipse (IDE)
 Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, sozialwissenschaftlicher Begriff
 Vereinigung Getreide-, Markt- und Ernährungsforschung, deutsches Forschungsunternehmen
Geldmarktfonds

Abkürzung